Tù (Italië), gemeente in Italië
Từ, Xú, Seo, Tsui, Chinese achternaam